Lilies of the Field (1924), filme mudo de John Francis Dillon
 Lilies of the Field (1930), filme de Alexander Korda
 Lilies of the Field (1963), filme com Sidney Poitier